

Persone
Sant'Orso di Ravenna – vescovo di Ravenna
Sant'Orso di Aosta – presbitero irlandese
Sant'Orso di Toul – vescovo di Toul
Anna Orso – attrice italiana
Orso – doge di Venezia
Orso – vescovo di Benevento
Orso di Benevento – principe longobardo
Orso Bianco – capo indiano
Orso Seduto – capo indiano
Renata Orso Ambrosoli –  scrittrice e attrice italiana.
Orso - soprannome dell'attività italiano Lorenzo Orsetti

Geografia
Örsö – isola svedese
Monte Orso –  montagna del Lazio
Punta dell'Orso –  montagna del Piemonte
Pian dell'Orso - pianoro e valico delle Alpi Cozie

Animali
Orso – nome comune di diverse specie di mammiferi carnivori
Orso bianco – specie di orso
Orso bruno – specie di orso
Orso bruno marsicano – specie di orso
Orso grigio o  grizzly – specie di orso
Orso dalla gola bianca – specie di orso
Orso grolare – ibrido di orso

Altro
Orso – simbolo araldico
Orso – uomo gay dalla corporatura robusta e spesso peloso
Orso – nome proprio italiano maschile
Orso – una delle contrade soppresse del Palio di Siena
Orso – scultore altomedioevale
Orso Bartholomew – personaggio del manga ed anime One Piece
Orso – film sovietico del 1939 diretto da Isidor Markovič Annenskij
Orso d'oro – premio cinematografico
orso corazzato –  specie immaginaria che compare nel ciclo di romanzi Queste oscure materie di Philip Pullman.

Altri progetti